Чемпіона́т Чорного́рії з футбо́лу () — найвища футбольна ліга Чорногорії. У лізі беруть участь 12 команд. Чемпіон Чорногорії потрапляє в 1 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Другий і третій призери і володар національного кубка потрапляють в Лігу Європи. Клуб, який зайняв останнє місце, вилітає в другу лігу, а замість нього приходить переможець другої ліги; клуби, що зайняли 8-е і 9-е місця, грають стикові матчі з 2-м і 3-м призерами другої ліги.

Переможці

Титули

Посилання 
 Сайт Футбольного союзу Чорногорії
 Інформація на rsssf.com